Balzsay Károly (1949) ökölvívóedző
 Balzsay Károly (1979) profi ökölvívó